Grand Prix Belgie 1990 (oficiálně XLVIII Grand Prix de Belgique) se jela na okruhu Circuit de Spa-Francorchamps v Stavelotu v Belgii dne 26. srpna 1990. Závod byl jedenáctým v pořadí v sezóně 1990 šampionátu Formule 1.

Předběžná kvalifikace

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1990
Grand Prix Belgie
Sport v Belgii v roce 1990